Zhushan ist

 der Stadtbezirk Zhushan (珠山区) der Stadt Jingdezhen in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Zhushan (Jingdezhen)
 der Kreis Zhushan (竹山县) der Stadt Shiyan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Zhushan (Shiyan)
 die Großgemeinde Zhushan (珠山镇) im Kreis Xuan’en in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Zhushan (Xuan’en)
 die Stadtgemeinde Zhushan (竹山鎮) im Landkreis Nantou auf Taiwan, siehe Zhushan (Nantou)